Stirling pode se referir a

Lugares na Escócia:

 A cidade de Stirling.
 A council area de Stirling.
 O condado de Stirling.
 A Abadia de Stirling, na Escócia.

Outros:

 A fórmula de Stirling, uma aproximação do fatorial para números grandes.
 O Motor Stirling, um motor de combustão externa criado por Robert Stirling em 1816.

Desambiguação